The Football League 1908–09 var den 21. sæson af The Football League og dermed også det 21. engelske mesterskab i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 40 hold fordelt på to divisioner med 20 hold. I hver division spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle.

First Division blev vundet af Newcastle United FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for tredje gang. Klubbens to første titler blev vundet i sæsonerne 1904-05 og 1906-07.

Resultater

First Division 

Divisionen bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to lavest placerede hold ved sæsonens afslutning rykkede ned i Second Division.

Second Division 

Sæsonen 1908-09 var den 17. i Second Division, som bestod af 20 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle (ude og hjemme). De to bedst placerede hold rykkede op i First Division, mens de tre lavest placerede hold måtte søge genvalg til ligaen.

Af de tre lavest placerede hold blev to genvalgt til den efterfølgende sæson, mens Chesterfield FC ikke opnåede genvalg. Det betød, at der skulle vælges et nyt hold, og valget faldt på Lincoln City FC, som dermed vendte tilbage til The Football League efter blot én sæsons fravær.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1908-09 
 RSSSF – English League Leading Goalscorers 
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1908
Fodbold i 1909